Kupffer puede hacer referencia a:

Personas 
 Karl Wilhelm von Kupffer médico, anatomista, histólogos. 
 Elisar von Kupffer

Otros 
 Célula de Kupffer
 Harry Kupfer